Michał Czarnecki ist der Name folgender Personen:

* Michał Czarnecki (Filmeditor) (* 1973), polnischer Filmeditor
 Michał Czarnecki (Poolbillardspieler) (* 1988), polnischer Poolbillardspieler